Divisionen 2022-23 er turneringen om mesterskabet på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 2022-23. Holdene spillede udelukkende om mesterskabet på andet niveau i ligasystemet, og der var ingen automatisk oprykning til Metal Ligaen. Turneringen havde deltagelse af ni hold, der først spillede et grundspil opdelt i to geografiske kredse med tre hold i vest-kredsen og seks hold i øst-kredsen.

Hold 

Ligaen havde deltagelse af ni hold: reserveholdene for fem af holdene i Metal Ligaen og førsteholdet fra fire andre klubber. I forhold til den foregående sæson havde Odense IK og Vojens IK forladt divisionen. Til gengæld var Herning IK og Herlev IK vendt tilbage. I løbet af sommeren 2022 havde AaB Ishockey endvidere skiftet navn til Aalborg Ishockey Klub.

Den 14. december 2022 meddelte Jutland Vikings, at holdet trak sit hold ud af 1. division.

Grundspil 

Grundspillet blev spillet i perioden 6. september 2022 - 21. februar 2023, og de ni hold var opdelt i to geografiske kredse: en østkreds med seks hold og en vestkreds med tre hold.

Der blev uddelt point efter IIHF's trepointsystem:
 Sejr i ordinær spilletid gav 3 point.
 Sejr i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 2 point.
 Nederlag i forlænget spilletid eller straffeslagskonkurrence gav 1 point.
 Nederlag i ordinær spilletid gav 0 point.

Øst-kredsen  

De seks hold i øst-kredsen spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. De fire bedste hold kvalificerede sig til slutspillet.

Den indbyrdes rangering af Gladsaxe Bears og Hvidovre IK, der havde opnået lige mange point, blev afgjort som følger:

Kampprogram

Vest-kredsen 

De fire hold skulle have spillet en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, dvs. otte kampe til hvert hold. Efter at Jutland Vikings trak sit hold ud af turneringen, endte det med seks indbyrdes kampe mellem de to tilbageværende hold. De to bedste hold kvalificerede sig til slutspillet.

Kampprogram

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af seks hold, de fire bedste hold fra grundspillets øst-kreds og de to tilbageværende hold fra vest-kredsen, og afvikledes som en cupturnering, hvor alle opgør blev spillet bedst af tre kampe. De to bedste hold fra øst-kredsen trådte ind i slutspillet i semifinalerne, mens de fire øvrige hold spillede kvartfinaler om de to sidste semifinalepladser.

Overtidsformatet var det samme som i grundspillet. Uafgjorte kampe blev forlænget med op til 5 minutters sudden death med tre markspillere på hvert hold. Hvis dette ikke frembragte en afgørelse, blev kampene afgjort i straffeslagskonkurrence.

Kvartfinaler

Semifinaler 

Semfinalerne havde deltagelse af de to vindere af kvartfinalerne, Aalborg IK og Rødovre SIK, samt de to bedste hold fra grundspillets øst-kreds. Holdene blev parret i to semifinaler, og de to opgør spilledes bedst af fem kampe.

Finale 

Finalen er et opgør mellem de to vindere af semifinalerne, Gladsaxe Bears og Hvidovre IK, og bliver spillet bedst af fem kampe.

Se også 
 Superisligaen 2022-23
 Metal Final4 2022-23

Kilder / eksterne henvisninger 
DIU - Division Vest 2022-23
DIU - Division Øst 2022-23
DIU - 1. division - Playoff 2022-23

Noter 

2022-23
Ishockey i 2022
Ishockey i 2023